Чеченский конный полк — национальная (туземная) кавалерийская часть (конный полк) Русской императорской армии, входившая в состав «Дикой дивизии».

Формирование полка 
Начиная с июля 1914 года чеченское население Терской области обращалось к местному начальнику с просьбами о формировании национальной части. 5 августа 1914 года начальник штаба Кавказского военного округа генерал Юденич известил начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска генерал-лейтенанта Флейшера о Высочайшем разрешении сформировать из чеченцев и ингушей четырёхсотенный полк, в котором чеченцы должны были составлять три, а ингуши — одну сотню. Однако ввиду большого количества добровольцев было решено сформировать два отдельных четырёхсотенных полка.

Формирование Чеченского полка началось 9 августа в Грозном. Начальники Грозненского и Веденского округов организовали запись добровольцев во всех десяти участках. 26 августа командиром полка был назначен подполковник Александр Сергеевич Святополк-Мирский из дворян Витебской губернии, бывший командир 3-го Черноморского полка Кубанского казачьего войска.

Командиры и штат полка 
 26.04.1914 — 15.02.1915 — полковник Александр Сергеевич Святополк-Мирский
 04.03.1915 — 30.05.1917 — полковник Фейзулла Мирза Каджар
 30.05.1917 — xx.10.1917 — полковник Джемалутдин Мусалаев
 xx.10.1917 — xx.02.1918 — полковник Николай Фердинандович О’Рем

Согласно штату в состав полка входило 22 офицера, 3 военных чиновника, полковой мулла и 643 нижних чина. Значительный процент составляли офицеры из кавказской аристократии. Нижние чины получали 25 рублей в месяц, именовались «всадниками», были освобождены от телесных наказаний и имели право называть офицеров на «ты».

Знамя полка и погоны 
Пожалован 21 января 1916 года простой штандарт образца 1900 года. Кайма светло-синяя, шитьё серебряное. Навершие образца 1857 года (армейское) высеребренное. Древко тёмно-зелёное с высеребренными желобками. Государственный герб. Штандарт был пожалован, но до полка, не дошёл, так как к октябрю 1916 года он ещё не был изготовлен.

На погонах полка были изображены жёлтые буквы «Чч».

Участие в боевых действиях 
6 сентября полк во главе с новым командиром прибыл в состав Кавказской туземной конной дивизии. В начале октября полк отбыл к месту сбора частей дивизии на Украине. В начале ноября Кавказская туземная конная дивизия была включена в состав 2-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Гусейн Хана Нахичеванского, входившего в состав 11-й армии Юго-Западного фронта.

С 12 декабря 1914 года 2-я бригада Кавказской туземной конной дивизии в составе Чеченского и Татарского полков проводила усиленную разведку в районе сёл Волосате, Буковиц, у высоты 1251 и в районе Шандровец, обеспечивая правый фланг 7-го стрелкового корпуса.

19 декабря бригада, совершив обходной манёвр, атаковала австрийцев, которые вышли в тыл Жлобинской позиции, обороняемой Кишинёвским пехотным полком. Австрийцы отступили, в бою полки 2-й бригады взяли в плен 9 офицеров (в том числе полковника и майора) и 458 нижних чинов, а также захватили 400 винтовок. После боя командир бригады полковник Хагондоков сообщал командованию: «Вне всякого сомнения, что успехом нашего первого боя мы обязаны превосходной деятельности командующего Чеченским полком подполковника Святополк-Мирского, проявившего и громадную личную храбрость, и блестящую подготовленность к командованию».

С середины января 1915 года 2-я бригада вела бои на правобережье Сана и в верховьях Днестра, в районе населённых пунктов Ломна и Лутовиска. С целью прикрыть город Ломну со стороны Карпатских гор, был сформирован отряд в составе Чеченского конного, Татарского конного, 491-го Варнавинского пехотного полка и четырёх орудий 2-го конно-горного артдивизиона под общим командованием полковника Хагондокова.

12 февраля северо-западнее Станиславова 1-я сотня Чеченского полка под командованием штабс-ротмистра Топоркова до темноты отбивала атаки усиленного конницей австрийского батальона, а на следующий день выбила противника из деревни Пойко, после чего при поддержке двух кубанских сотен удерживала эту деревню до 14 февраля.

15 февраля 1915 года 2-я бригада в рукопашном бою выбила противника из села Бринь северо-западнее Станиславова. В бою был смертельно ранен полковник Святополк-Мирский. 17 февраля командиром полка был назначен персидский принц полковник Фейзулла Мирза Каджар.

В 1916 г. полк принимал участие в Брусиловском прорыве. В ноябре 1916 г. полк участвовал в боях на Румынском фронте. По приказу главковерха Корнилова от 21 августа 1917 г. Кавказская туземная конная дивизия разворачивалась в Кавказский туземный конный корпус. В походе на Петроград, во время Корниловского мятежа, полк не участвовал, ибо не было закончено переформирование корпуса. В октябре 1917 г. полк был переброшен в Кавказский военный округ. Чеченский полк был расквартирован в городе Грозном и использовался для борьбы с бандитами.

Награждённые военнослужащие

Полные кавалеры Георгиевского креста 
Из числа бойцов полка полными кавалерами Георгиевского креста стали:
 Абдул-Муслим Борщиков;
 Шахид Борщиков;
 Изнаур Дубаев;
 Мамад Исламгиреев;
 Магома Альбури;
 Яхья Самбиев;
 Али Чапанов.

В культуре 

 В июле 2014 года в Национальной библиотеке Чеченской Республики открылась выставка архивных материалов и документов, посвящённых истории чеченского полка Кавказской туземной конной дивизии.
 В 2015 году на телеканале «Грозный» состоялась премьера документального фильма «Дикая дивизия. Чечня», посвящённого чеченскому полку Дикой дивизии.
 В состав открытого в 2010 году Мемориала памяти погибших в борьбе с терроризмом входят пять камней, на которых высечены имена офицеров и всадников Чеченского конного полка.

См. также 
 255-й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк;
 Кавказская кавалерийская дивизия
 Кавказская туземная конная дивизия
 Ингушский конный полк

Примечания

Литература 
 

 
 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1914 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Музаев Тимур. Герои Чеченского полка Кавказской Туземной конной дивизии, 1914—1918. Грозный. 2015.

Национальные части в Вооружённых силах России во время Первой мировой войны
Чеченский конный полк
Появились в 1914 году в России
1914 год в Чечне
Воинские части и формирования, созданные в 1914 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году